Ла-Рош-дез-Арно́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Главный город кантона Гап-Кампань. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05123.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 840 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 610 были экономически активными, 230 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 610 активных работали 572 человека (320 мужчин и 252 женщины), безработных было 38 (12 мужчин и 26 женщин). Среди 230 неактивных 67 человек были учениками или студентами, 79 — пенсионерами, 84 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки